Davis Cup 1988 var den 77:e upplagan av tennisvärldens viktigaste lagtävling på herrsidan, Davis Cup. 16 landslag deltog i elitdivisionen, och 58 stycken i de lägre divisionerna. I finalen vann Västtyskland på bortaplan mot Sverige med 4-1 i Scandinavium i Göteborg.

Lottning

Elitdivisionen

Källor

Fotnoter

Externa länkar

1988
Sportåret 1988